Аутрам (район) — городской район в Центральном регионе Сингапура.
 Аутрам (Калькутта) — улица в Калькутте (Индия).
 Аутрам, Джеймс — британский военный деятель, генерал, один из участников подавления восстания сипаев в Индии.